Константи́н Гейнс:
 Гейнс, Константин Карлович (?—?) — генерал-майор русской армии, георгиевский кавалер.
 Гейнс, Константин Константинович (1831—не ранее 1905) ― генерал-майор русской армии, литератор, сын предыдущего.